MXM steht für:
 Mobile PCI Express Module
 Methoxmetamin
 Mittenwald Grenze (DS100-Code), Bahngrenzübergang der Mittenwaldbahn bei Mittenwald
 Flughafen Morombe (IATA-Code), Flughafen von Morombe, Madagaskar
 römische Zahlzeichen für 1990

Abkürzung